Niemcy:
 Barum – dzielnica miasta Salzgitter
 Barum – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Lüneburg
 Barum – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Uelzen

Inne:
 Barum Continental – firma oponiarska